Skrót CUC może oznaczać różne rzeczy, m.in.:

 Kanadyjska Rada Unitarian – od ang. Canadian Unitarian Council
 Peso kubańskie wymienialne